Rezervace může označovat: 

 chráněné území určené k ochraně přírodně nebo památkově cenných míst, například přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, národní park, městská památková rezervace, vesnická památková rezervace atd. 
 území vyhrazené domorodcům, např. indiánská rezervace (viz též ghetto)
 předběžné nebo závazné objednání místa v kulturním, sportovním, stravovacím nebo ubytovacím zařízení, místa v dopravním prostředku (místenka), předběžné zamluvení věcných prostředků, personálních nebo výrobních kapacit atd. – viz rezervační systém
 barvení nebo potiskování textilu nebo tkanin s použitím rezervy

Externí odkazy